Por Oxatres (también Oxiatres y Oxiartes) se conoce a:

 Oxatres, hijo de Darío II y Parisátide.
 Oxatres, hermano del rey aqueménida Darío III.
 Oxatres, hijo del tirano de Heraclea Póntica Dionisio y Amastris, hija del anterior Oxatres.
 Oxatres, hijo de Abulites (sátrapa de Susiana durante el reinado de Darío III).
 Oxiartes, padre de Roxana.